Jabuke est un toponyme qui peut désigner :

Jabuke, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Jabuke, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.

Voir aussi 
Jabuka